Het ATP-toernooi van Sydney 2011 (met de officiële naam Medibank International) werd gespeeld van 10 tot en met 15 januari 2011. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het NSW Tennis Centre in Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney